Гадяч — название населённых пунктов:

Украина 
 Гадяч — город в Гадячском районе Полтавской области.
 Гадяч — село в Красноградском районе Харьковской области.